Adamówka – wieś w rejonie wińkowieckim obwodu chmielnickiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon wińkowiecki
Wsie w obwodzie chmielnickim